Gampong Baroh (Peusangan), een plaats in Indonesië
Gampong Baroh (Setia Bakti), een plaats in Indonesië